

Geografia 
Becket – comune della contea di Berkshire, Massachusetts

Film 
Becket o The Martyrdom of Thomas A. Becket, Archbishop of Canterbury – film del 1910 diretto da Charles Kent
Becket – film del 1923 diretto da George Ridgwell
Becket e il suo re (Becket) – film del 1964 diretto da Peter Glenville

Persone 
Tommaso Becket – arcivescovo cattolico e santo inglese
Welton Becket – architetto statunitense

Teatro 
Becket e il suo re – opera teatrale di Jean Anouilh del 1959

Altro 
Becket (o Bicchetto) – famiglia nobile inglese

Pagine correlate 
Beckett